Lomond steht für:

 Lomond (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Lomond ist der Familienname folgender Personen:

 Britt Lomond (1925–2006), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Loch Lomond